Мелисса Джанетт (Мисси) Франклин (, род. 10 мая 1995, Пасадина, Калифорния, США) — американская пловчиха, пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира. Экс-рекордсменка мира на дистанции 200 метров на спине. Специализировалась в плавании на спине и вольным стилем.

В декабре 2010 года в Дубае в возрасте 15 лет Мисси выиграла две серебряные медали на чемпионате мира в 25-метровом бассейне.

В июле 2011 года 16-летняя Мисси выиграла пять медалей, в том числе три золота, на чемпионате мира в Шанхае. На дистанции 200 метров на спине Франклин устанавливала новые рекорды Америки и в полуфинале (2.05,90), и в победном финале (2.05,10). В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем Мисси плыла на первом этапе и в предварительном заплыве, и в финале, где сборная США более секунды выиграла у австралиек. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров Франклин плыла только в финале на последнем этапе вольным стилем, когда американки выиграли золото с новым рекордом Америки (3.52,26). В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Мисси выступала на втором этапе и в предварительном заплыве, и в финале, в котором американки остались вторыми, уступив 0,51 сек сборной Нидерландов. Ещё одну награду Мисси выиграла на дистанции 50 метров на спине, уступив россиянке Анастасии Зуевой и японке Ае Тэракаве.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Мисси стала одной из главных героинь, выиграв 5 медалей, включая 4 золота. Франклин стала первой на обеих дистанциях на спине — 100 и 200 метров, а также выступала в победном составе сборной США в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем американки при участии Мисси выиграли бронзу. На дистанции 100 метров на спине в финале Франклин установила рекорд Америки (58,33), а на дистанции 200 метров на спине победила с новым мировым рекордом (2.04,06). Выступала Франклин в Лондоне и на дистанциях 100 и 200 метров вольным стильным: на первой из них она стала пятой (0,20 сек до третьего места), а на 200-метровке — четвёртой (лишь 0,01 сек отставания от третьего места).

На чемпионате мира 2013 года в Барселоне завоевала рекордные для женского плавания 6 золотых медалей. Мисси победила на дистанциях 100 и 200 метров на спине, 200 метров вольным стилем, а также в составе трёх эстафет.

На чемпионате мира 2015 года в Казани Мисси завоевала пять наград, в том числе два золота в эстафетах. На личных дистанциях Франклин ограничилась серебром на 200-метровке на спине (золото выиграла австралийка Эмили Сибом) и бронзой на 200-метровке вольным стилем.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Франклин выиграла золото в эстафете 4×200 метров вольным стилем (Мисси плыла только на предварительном этапе).

Рост — 185 см, размер ноги — 46.

В декабре 2018 года объявила о завершении спортивной карьеры.

22 сентября 2018 года обручилась со своим парнем Хэйсом Джонсоном. 14 сентября 2019 года пара поженилась. У супругов есть дочь — Сара Кэйтлин Джонсон (род. 11 августа 2021).

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр
 Ледеки, Кэти

Примечания

Ссылки 
 
 Франклин на сайте сборной США по плаванию 
 Swim Rankings — by GeoLogix AG, Switzerland

Пловцы США
Чемпионы мира по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы США по плаванию